Een verkeersweg:
 N148 (België)
 N148 (Frankrijk)
 N148bis (Frankrijk)
 N148 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing